Valadier ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Valadier (1762–1839), italienischer Architekt, Städtebauer, Archäologe und Goldschmied
 Jean Valadier (1878–1959), französischer Politiker
 Jean-Marc Valadier (* 1957), französischer Fußballspieler
 Paul Valadier (* 1933), französischer Jesuit, Theologe und Philosoph